Top International Managers in Engineering (Высшие руководители промышленности для Европы, Ассоциация T.I.M.E., Ассоциация инженерных университетов Европы) — сеть более пятидесяти инженерных школ, факультетов и технических университетов.

Она способствует обмену учащимися и получению двойного диплома по всей Европе. Студенты получают более широкое научно-техническое образование высокого уровня вместе с культурным опытом, посещая учебные занятия в двух или более ведущих технических институтах.

Для получения двойной степени студенту требуется провести два года в университете-партнере и два года в его домашнем университете (или в обратном порядке).

Университет- Партнеры 
следующие инженерные школы и факультеты и технические университеты входят в состав ассоциации

 Austria
 Венский технический университет (AT-TUW)
 Belgium
 Faculté polytechnique de Mons (BE-FPMS) 
 Université Catholique de Louvain (BE-UCL) 
 Université Libre de Bruxelles (BE-ULB) 
 Université de Liège (BE-ULG) 
 Брюссельский свободный университет (нидерландскоязычный) (BE-VUB)
 Czech Republic
 Ceské Vysoké Uceni Technické v Praze (CZ-CVUT)
 Denmark
 Датский технический университет (DK-DTU) 
 Finland
 Teknillinen Korkeakoulu (FI-TKK)
 France
 Centrale Graduate School
 CentraleSupélec
 Центральная школа Лилля (FR-ECLi)
 École centrale de Lyon (FR-ECLy)
 École centrale de Marseille (FR-ECM)
 École centrale de Nantes (FR-ECN)
 Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (FR-ENPC)
 École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (FR-ENSTA)
 École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace (FR-Supaero)
 École Supérieure d'Électricité (FR-Supelec)
 Germany
 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (DE-RWTH)
 Technische Universität Berlin (DE-TUB) 
 Technische Universität Darmstadt (DE-TUDa)
 Technische Universität Dresden (DE-TUDr)
 Technische Universität München (DE-TUM)
 Universität Erlangen-Nürnberg (DE-UEN)
 Universität Stuttgart (DE-UST)
 Greece
 Aristotle University of Thessaloniki (GR-AUTH)
 Ethniko Metsovio Polytechnio Athina (GR-NTUA)
 Hungary
 Budapest University of Technology and Economics (HU-BUTE)
 Italy
 Politecnico di Milano (IT-PoliMi)
 Politecnico di Torino (IT-PoliTo)
 Università degli Studi di Padova (IT-UniPd)
 Università degli Studi di Trento (IT-UniTn)
 Norway
 Norwegian University of Science and Technology (NO-NTNU)
 Poland
 Wroclaw University of Technology (PL-WUT)
 Portugal
 Instituto Superior Técnico (PT-IST)
 Russian Federation
 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (RU-BMSTU)
 Российский технологический университет РТУ-МИРЭА (RU-MIREA)
 Томский политехнический университет (RU-TPU)
 Spain
 Universidad Politécnica de Madrid (ES-UPM)
 Universidad Politécnica de Valencia (ES-UPV)
 Universidad Pontificia Comillas (ES-UPCo)
 Universidad de Sevilla (ES-USE)
 Universitat Politécnica de Catalunya (ES-UPC)
 Sweden
 Chalmers Tekniska Högskola (SE-CTH)
 Kungl. Tekniska Högskolan (SE-KTH)
 Lunds Tekniska Högskola (SE-LTH)
 Switzerland
 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (CH-ETHZ)
 École Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH-EPFL)
 Turkey
 Istanbul Teknik Üniversitesi (TR-ITU)
 United Kingdom
 Университет Квинс в Белфасте (GB-QUB)

TIME overseas partners' information hub 
TIME members in Europe have associated the following overseas partners, through student mobility, academic and research cooperations with the following universities :

 Brazil
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul
 Universidade de Sao Paulo Escola Politécnica (BR-USP)
 Bilateral agreements
 Canada
 Bilateral agreements
 Chile
 Bilateral agreements
 China
 Bilateral agreements
 Indonesia
 Bilateral agreements
 Japan
 Keio University (JP-KEIO)
 Tohoku University (JP-TOHOKU)
 Korea
 Bilateral agreements
 Singapore
 Bilateral agreements
 Vietnam
 Bilateral agreements

Ссылки 
 Ассоциация TIME 

Европейские международные организации
Международные ассоциации вузов
Технологические университеты